Het woord Beato (met drie lettergrepen en de stress op de a) wordt gebruikt in het Italiaans en een aantal andere talen om te verwijzen naar een zalig verklaard persoon. 
De term kan ook verwijzen naar: 
Antonio Beato (1832-1906), Brits-Italiaans fotograaf
Felice Beato (1832-1909), Brits-Italiaans fotograaf
Lee Beato, Amerikaanse drummer
Fra Angelico (schilder-frater), met als zaligverklaarde bijnaam Beato Angelico
Beato (Lissabon), een parochie (freguesia) in Portugal